Statuty westminsterskie – trzy akty wydane przez parlament Anglii w 1275, 1285, 1290 r.  dotyczące prawa cywilnego, karnego
 Statut westminsterski – statut wydany przez króla Anglii Edwarda I w 1295 r., w którym król zrzekał się rozszerzania zakresu władzy sądów królewskich ustanawiając strukturę sądownictwa angielskiego, która przetrwała do lat 70. XIX w.  
 Statut Westminsterski – akt parlamentu brytyjskiego z 1931 r. zrównujący w statusie Wielką Brytanię i jej dominia.